Die Divizia A 1984/85 war die 47. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 2. September 1984 und endete am 19. Juni 1985. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Steaua Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1985/86
 2. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1985/86
 3. – Sportul Studențesc Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1985/86
 Steaua Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist Universitatea Craiova am Europapokal der Pokalsieger 1985/86 teil

Absteiger in die Divizia B 
Jiul Petroșani, FC Baia Mare, Politehnica Iași

Aufsteiger in die Divizia A 
Petrolul Ploiești, Dinamo-Victoria Bukarest, Universitatea Cluj

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1984/85 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1984/85 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1984/85
Liga-1-Saison